«Дружи́нники» () — американская фантастическая комедия режиссёра Акивы Шаффера. Премьера состоялась 27 июля 2012 года.

Сюжет 
Когда убивают друга и подчинённого Эвана, старшего менеджера Costco, тот решает создать соседский дозор. Вскоре разношёрстная команда понимает, что в убийстве виновны пришельцы, строящие куда более грозные планы.

В ролях 
 Бен Стиллер — Эван Тротвиг — менеджер магазина Costco, новый сосед, собравший дружину после того, как его друг был убит.
 Винс Вон — Боб Маккалистер — местный житель, использующий дружину для шпионажа за своей дочерью-подростком. Вон приступил к переговорам об участии в фильме в июне 2011.
 Джона Хилл — Фрэнклин — житель городка, который присоединяется к дружинникам после того, как не был принят в полицию. Участие Хилла подтвердилось в августе 2011 г., при этом ему пришлось отказаться от роли в фильме «Джанго освобождённый» Квентина Тарантино, поскольку на первый фильм он дал согласие раньше.
 Ричард Айоади — Джамаркус — недавно разведённый житель городка. Ранее на эту роль был выбран Крис Такер.
 Розмари ДеУитт — Эбби Тротвиг — жена Эвана, настоявшая на переезде в пригород.
 Уилл Форте — сержант Брессман
 Эрин Мориарти — Челси Маккалистер — дочь Боба
 Билли Крудап — Пол — сосед Ивена
Даг Джонс — инопланетянин 
 Ли Эрми — Манфред
Николас Браун — Джейсон

Съёмки 
Съёмки проходили с сентября 2011 года по 20 января 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
  
  
  
 

Фильмы 20th Century Studios
Кинокомедии США
Кинокомедии 2012 года
Фантастические комедии
Фантастические фильмы 2012 года
Фильмы о вторжении пришельцев
Фильмы США 2012 года
Фильмы по сценариям Сета Рогена
Фильмы с музыкой Кристофа Бека